Carolina — второй студийный альбом американского кантри-певца Эрика Чёрча, изданный 24 марта 2009 года на студии EMI Nashville. 29 ноября 2013 года тираж альбома достиг 715,000 копий в США и он получил золотую сертификацию RIAA.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, Metacritic, Allmusic, The 9513, Slant Magazine.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы EMI Records
Альбомы США
Альбомы Эрика Чёрча